est la formule brute de plusieurs isomères.

 Anhydride méthacrylique, numéro CAS 
 Hydroxytyrosol, numéro CAS 
 Alcool vanillique, numéro CAS 
 Alcool isovanillique, numéro CAS 
 Diméthoxyphénol :
 2,3-Diméthoxyphénol, numéro CAS 
 2,4-Diméthoxyphénol, numéro CAS 
 2,5-Diméthoxyphénol, numéro CAS 
 2,6-Diméthoxyphénol ou syringol, numéro CAS 
 3,4-Diméthoxyphénol, numéro CAS 
 3,6-Diméthoxyphénol ou taxicatigénine, numéro CAS